Peccatori (Sinners in the Sun), film diretto da Alexander Hall (1932)
Peccatori, film diretto da Flavio Calzavara (1945)